R626 (Slovenië), een regionale weg in het zuidwesten van Slovenië
 R626 (Ierland), een regionale weg in Ierland